Jang Jing (杨莹, 1953), kínai asztaliteniszező 
 Jang Jing (杨影, 1977), kínai asztaliteniszező 
 Angelababy, születési nevén Jang Jing (1989), kínai énekesnő, színésznő